Antonio Molina ( - ) était un acteur et chanteur espagnol ;
Antonio Molina Canet (né le ) est un coureur cycliste espagnol ;
Antonio Molina (1926-2012) était un botaniste d'Honduras.